José Briamonte (São Paulo, 23 de setembro de 1931) é um instrumentista e compositor brasileiro.

Discografia
(1970) Briamonte Orchestra
(1981) João do Vale
(1982) Momentos Românticos
(2001) New Age Brasil

Ligações externas
 José Briamonte em Discogs
José Briamonte em iTunes

Naturais da cidade de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo